Der Weitsprung der Männer bei den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona wurde am 5. und 6. August 1992 im Olympiastadion Barcelona ausgetragen. Fünfzig Athleten nahmen teil.

Die US-Mannschaft konnte einen dreifachen Erfolg feiern. Olympiasieger wurde Carl Lewis, der vor Mike Powell und Joe Greene gewann.

Für Deutschland gingen Dietmar Haaf und Konstantin Krause an den Start. Beide scheiterten in der Qualifikation.
Athleten aus der Schweiz, Österreich und Liechtenstein nahmen nicht teil.

Aktuelle Titelträger

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Mit seinem weitesten Sprung auf 8,68 m in der Qualifikation verfehlte der spätere Olympiasieger Carl Lewis den Rekord um 22 Zentimeter. Zum Weltrekord fehlten ihm 27 Zentimeter.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
Datum: 5. August 1992

Für die Qualifikation wurden die Athleten in zwei Gruppen gelost. Acht Springer (hellblau unterlegt) übertrafen die direkte Finalqualifikationsweite von 8,05 m. Damit war die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. So wurde das Finalfeld mit vier weiteren Wettbewerbern aus beiden Gruppen (hellgrün unterlegt) nach den nächstbesten Weiten auf zwölf Athleten aufgefüllt. Für die Finalteilnahme reichten schließlich 7,90 m.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

Datum: 6. August 1992, 18:50 Uhr

Für das Finale hatten sich zwölf Athleten qualifiziert, acht von ihnen über die geforderte Qualifikationsweite, die weiteren vier über ihre Platzierungen. Alle drei US-Athleten waren im Finale dabei, des Weiteren jeweils zwei Chinesen und Kubaner sowie je ein Teilnehmer aus Australien, Griechenland, Rumänien, Slowenien und dem Vereinten Team.

Erwartet wurde ein Duell zwischen den beiden US-amerikanischen Weitsprungstars Carl Lewis, zweifacher Olympiasieger (1984/1988), und Mike Powell, (amtierender Weltmeister/Weltrekordler). Mit guten Aussichten für vordere Platzierungen gingen der dritte US-Amerikaner Joe Greene sowie der deutsche Europameister und WM-Vierte Dietmar Haaf an den Start. Haaf allerdings war bereits in der Qualifikation gescheitert.

Mit seinem ersten Versuch setzte sich Lewis mit 8,67 m an die Spitze. Kein anderer Springer übertraf in Durchgang eins die 8-Meter-Marke. In Runde zwei sprang Powell mit 8,22 m auf Platz zwei, der Kubaner Iván Pedroso folgte mit 8,11 m. Powell verbesserte sich im dritten Durchgang auf 8,33 m, wurde jedoch in der darauf folgenden Runde von seinem Landsmann Joe Greene auf Platz drei verdrängt. Greene war mit 8,34 m einen Zentimeter weiter gesprungen. Powell konnte im fünften Versuch kontern. Mit 8,53 m kehrte er zurück auf Platz zwei vor Greene und Pedroso. In der letzten Runde gelangen dem Weltmeister noch 8,64 m. Das war für den Sieg zu wenig, aber er gewann die Silbermedaille. Wie schon 1988 in Seoul und 1984 in Los Angeles wurde Carl Lewis Olympiasieger. Bronze ging an Joe Greene, Vierter wurde Iván Pedroso vor seinem Landsmann Jaime Jefferson und dem Griechen Konstantinos Koukodimos. Nur diese sechs Athleten sprangen weiter als acht Meter.

Carl Lewis gewann zum dritten Mal in Folge den olympischen Weitsprung. Damit war er der vierte Leichtathlet, dem es gelang, drei Olympiasiege in Folge in derselben Disziplin zu erringen. Vor ihm hatten US-Hammerwerfer John Flanagan (1900, 1904 und 1908), der US-Diskuswerfer Al Oerter (1956, 1960 und 1964), sowie der sowjetische Dreispringer Wiktor Sanejew (1968, 1972 und 1976) dies ebenfalls geschafft. Carl Lewis gewann hier die insgesamt achte Goldmedaille seiner Karriere.
Sein Sieg im 22. olympischen Finale war der neunzehnte olympische Erfolg eines US-Weitspringers. Zudem war es der vierte Dreifacherfolg für die USA in dieser Disziplin.

Video 
 Men's Long Jump Final Barcelona Olympics 1992, youtube.com, abgerufen am 11. Februar 2018

Weblinks 
 Official Report of the Games of the XXV Olympiad, Barcelona 1992, Volume 5: The Results, Resultate Leichtathletik: S. 49, katalanisch/spanisch/englisch/französisch (PDF, 38.876 KB), abgerufen am 19. Dezember 2021
 Olympedia, Athletics at the 1992 Summer Olympics Long Jump, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 19. Dezember 2021
 Barcelona 1992, Athletics, long jump men Results, Seite des IOC (englisch), olympics.com, abgerufen am 19. Dezember 2021
 Athletics at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's long jump, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 19. Dezember 2021

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1992